Kienzl ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kienzl (* 1955), österreichische Kunsthistorikerin
 Fritz Kienzl (* 1924), österreichischer Rennrodler
 Friedrich Kienzl (1897–1981), österreichisch-deutscher politischer Funktionär
 Heinz Kienzl (1922–2020), österreichischer Gewerkschafter und Bankmanager
 Hermann Kienzl (1865–1928), österreichischer Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker
 Josef Kienzl (1858–1924), österreichischer Bauer und Politiker
 Karla Kienzl (1922–2018), österreichische Rennrodlerin
 Lily Kienzl (1859–1919), österreichische Sängerin
 Mario Kienzl (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Markus Kienzl (* 1973), österreichischer Musiker
 Wilhelm Kienzl (Politiker) (1827–1902), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Graz 
 Wilhelm Kienzl (1857–1941), österreichischer Komponist

Siehe auch:
 Kinzl
 Kinzel
 Kienzle